O Campeonato Carioca de Basquete de 1986 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Primeira fase 
As oito equipes jogam entre si, todos contra todos, em dois turnos e os cinco primeiros colocados classificam-se para o pentagonal final. O campeão da primeira fase leva 1 ponto de bonificação para o pentagonal.

Pentagonal Final 
O  levou 1 ponto de bonificação para o Pentagonal Final, por ter feito a melhor campanha.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1986
Basquetebol de 1986 no Brasil